Balbersdorf heißen:
 Balbersdorf (Waffenbrunn), Gemeindeteil von Waffenbrunn im Oberpfälzer Landkreis Cham, Bayern
 Balbersdorf (Gemeinde Miesenbach), Rotte in der Gemeinde Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich